Les cétènes, groupe de molécules de formule R1,R2C=C=O.
 Le cétène, molécule de formule H2C=C=O.

Cétène